Баранка дел Серено има више значења:

 Баранка дел Серено (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранка дел Серено (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику